Форбак:

 Форбак — город во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Форбак — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.
 Форбак — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лотарингия.

См. также 
 Форбах